Хорхе Аркас Пена (; род. , Сабиньяниго, провинция Уэска, автономное сообщество Арагон, Испания) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду .

Карьера 
В 2017 году дебютировал на Вуэльта Испании, сошёл с гонки на 12 этапе.

Достижения 
2015
 1-й Этап 2 Вуэльта Наварры
 2-й Vuelta Ciclista a León

Статистика выступлений

Гранд-туры

Ссылки 
 Аркас, Хорке на FirstCycling 
 
 
 

Велогонщики Испании